Birdie (engl. Vögelchen) steht für:

 Birdie (Band), britisches Indie-Pop-Duo
 Birdie (Golf), ein Schlag unter Par
 Birdie Pool eine Sonderwertung innerhalb eines Golfturniers
 Birdie (Mobilfunk), nicht mehr aktives System der Deutschen Telekom, siehe Funkrufnetz#Birdie
 Birdie (1970), Film von Hubert Frank

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Birdie (Alabama), im Blount County
 Birdie (Georgia), im Spalding County
 Birdie (Kentucky), im Anderson County
 Birdie (Mississippi), im Quitman County

Sonstiges:
 Birdie Branch, Fließgewässer im Covington County, Mississippi
 Birdie Creek, Fließgewässer im Hood River County, Oregon
 Birdie Slope Mine, Mine im Walker County, Alabama

Siehe auch:
 Birdy